Baluarte puede hacer referencia a:

 Baluarte, un bastión o fortificación. 
 Baluarte, el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, ubicado en la ciudad de Pamplona.